Krasowski:
 Edmund Krasowski (ur. 1955, Elbląg) – polityk, poseł na Sejm X kadencji
 Jerzy Krasowski (oficer) (1918–2011)
 Jerzy Krasowski (1925–2008) – aktor, reżyser, kierownik artystyczny, dyrektor teatru
 Krystyna Skuszanka-Krasowska 1924–2011) –  reżyser teatralna oraz dyrektor teatrów
 Krzysztof Zbigniew Krasowski (ur. 1955) – prawnik, specjalista w zakresie historii państwa i prawa
 Marcin Krasowski (ur. 1970) –  wokalista reggae
 Ołena Krasowśka (ur. 1976) – ukraińska lekkoatletka
 Robert Krasowski (ur. 1966) –  historyk filozofii, publicysta, wydawca
 Stefania Krasowska (1886–1964) – legionistka
 Teresa Maria Krasowska (ur. 1950) – prawnik i samorządowiec

Zobacz też 
 Krassowski